A 2011-es AutoGP szezon volt a széria történetének 13. szezonja (második AutoGP néven). A bajnokság május 14-én, Monzában kezdődött, és október 2-án, Misanoban fejeződött be.

A széria a Túraautó Világbajnokság (WTCC) betétfutamaként került megrendezésre –Misanót kivéve – és minden futamot élőben és HD minőségben közvetített az Eurosport. A szezon végén a bajnokság győztese, valamint a legjobb 21 év alatti pilóta tesztlehetőséget kapott a GP2 Series-ben.

Csapatok és pilóták

Versenynaptár
A 7 versenyből álló 2011-es versenynaptárat 2010 november 22-én hozták nyilvánosságra. A 7 versenyből 6 a Túraautó világbajnokság (WTCC) betétfutama, míg az utolsó, mugellói verseny önálló futam volt. A naptárat 2011 március 8-án módosították, mivel a Marokkói futam szervezői nem tudták biztosítani a verseny megrendezéséhez szükséges anyagi hátteret. A hétvégét a hungaroringi forduló helyettesítette. 2011. június 23-án újabb módosításra került sor, mivel szintén anyagi problémák ,valamint a pálya állapota miatt a bukaresti fordulót is törölni kellett. A futamot a mugellói verseny helyettesítette, aminek betétfutama volt az olasz Formula–3 bajnokság záró fordulója.

Bajnokság állása
 A bajnokság pontozási rendszere a következő:

Továbbá:
 Egy pont jár az első futamon szerzett leggyorsabb körért
 Egy pont jár mindkét futamon a leggyorsabb körért

Egyéni bajnoki pontverseny

Csapat bajnoki pontverseny

21 Trophy

Jegyzetek

Külső hivatkozások
 Az AutoGP hivatalos oldala

Autogp